La commedia degli errori (A Comedy of Errors) – opera teatrale di William Shakespeare

Film
A Comedy of Errors – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Comedy of Errors – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Solax Film Company
I calzoni di Bidoni (titolo inglese: A Comedy of Errors) – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Società Italiana Cines
A Comedy of Errors – cortometraggio del 1915 diretto da Cecil Birch

Pagine correlate 
La commedia degli errori (disambigua)